Bernadetta Nitschke –  polska historyk, politolog
 Franz Nitschke – niemiecki duchowny katolicki
 Fritz Nitschke – zbrodniarz hitlerowski
 Marcin Nitschke – polski snookerzysta
 Erich Wolfgang Nitschke – wschodnioniemiecki zapaśnik walczący w stylu wolnym
 Theodor Rudolph Joseph Nitschke – niemiecki botanik i mykolog